Umbrella (Rihanna), een single van Rihanna
 Umbrella (Nits), een single van Nits
 Umbrella (platenlabel), een Canadees platenlabel
 The Umbrella Academy (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
 Conopeum, een half dichtgeslagen zonnescherm (of paraplu) dat in processies wordt meegedragen achter het tintinnabulum